El Castillo puede referirse a:

Localidades 
 El Castillo, municipio en el departamento del Meta, Colombia;
 El Castillo de las Guardas, municipio en la provincia de Sevilla, España;
 El Castillo, localidad del municipio de Riello en la provincia de León, España;
 El Castillo, municipio en el departamento de Río San Juan, Nicaragua;
 El Castillo, localidad del estado de Sonora, México;
 El Castillo, localidad de Fuerteventura, España;
 El Castillo, localidad de La Palma, España.

Yacimientos 
 Cueva de El Castillo: cueva con pinturas desde el Paleolítico hasta la Edad del Bronce en Cantabria, España;
 Castro de El Castillo, restos iberos en la provincia de Salamanca, España;
 Templo de Kukulkán: referido popularmente como El Castillo de la zona arqueológica maya de Chichén Itzá;

Varios 
 El castillo: novela inconclusa de Franz Kafka;
 Museo El Castillo: museo de antigüedades en Medellín, Colombia;
 El Castillo Hotel: edificio histórico de 1870 en la provincia de Córdoba, Argentina.